New Hudson bezeichnet:

 folgende Orte in den USA:
 New Hudson (Michigan)
 New Hudson (New York)

 folgende Firmen und Produkte:
 New Hudson Cycle Co. Ltd., Motorradhersteller im Vereinigten Königreich